Општина Терми () стари назив Седес, општина је у Грчкој. По подацима из 2011. године број становника у општини је био 53.201.

Становништво

Референце

Спољашње везе 

Округ Солун
Општине у Грчкој